Čitose může být:
 Čitose (město) – město v prefektuře Hokkaidó v Japonsku
 Čitose (řeka) – řeka na ostrově Hokkaidó
 Čitose (1898) – japonský chráněný křižník třídy Kasagi
 Třída Čitose – japonská třída nosičů hydroplánů z období druhé světové války
 Čitose – japonský nosičů hydroplánů a později letadlová loď z období druhé světové války
 JDS Čitose (DE-220) – japonský eskortní torpédoborec třídy Čikugo
 Čitose Hadžime (* 1979) – japonská zpěvačka

Externí odkazy